Такмичење у трци на 110 метара са препонама у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 13. и 14. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, одбранио је Сергеј Шубенков из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 32 такмичара из 20 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских такмичара у трчању на 110 метара са препонама 2014. године пре првенства (12. августа 2014), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),

Полуфинале 
У финале су се квалификовала прва 3 такмичара из 2 групе (КВ) и 2 према оствареном резултату (кв).

Финале

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Трка на 110 метара са препонама на Европском првенству у атлетици на отвореном